Mademoiselle de Scudéry peut désigner :
 Madeleine de Scudéry (1607-1701), une femme de lettres française.
 Mademoiselle de Scudéry. Récit de l'époque de Louis XIV (Das Fräulein von Scuderi. Eine Erzählung aus dem Zeitalter Ludwigs des Vierzehnten), une nouvelle d'E.T.A. Hoffmann publiée en 1819.
 Mademoiselle de Scudéry (Das Fräulein von Scuderi), un film est-allemand sorti en 1955, adapté de la nouvelle d'Hoffmann.